K-Reihe steht für:
 eine Reihe japanischer Kana-Silbenschriftzeichen, siehe Ableitungstafel der Kana-Zeichen #K-Reihe
 eine Motorrad-Baureihe der Marke BMW, siehe BMW-Motorrad #K-Reihe
 K-Reihe (Buchreihe)

Siehe auch:
 Baureihe K (Begriffsklärung)
 K-Klasse (Begriffsklärung)
 K-Serie (Begriffsklärung)